Гандорф () — німецькомовний топонім.

— місто в регіоні Аделаїдські пагорби в штаті Південна Австралія.

Гандорф — громада в землі Нижня Саксонія.
 Гандорф — район міста Мюнстер у землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Гандорф — район міста Пайне в землі Нижня Саксонія.
 Гандорф (Hahndorf) — район міста Гослар у землі Нижня Саксонія.
 Гандорф-бай-Тоштедт (Handorf bei Tostedt) — назва громади Гандело до 16 березня 1936 р.
 Ветланд Гандорф (Feuchtgebiet Handorf) — охоронювана територія (Naturschutzgebiet) в околицях м. Мюнстера.

Гандорф — німецька назва муніципалітету Аннокур у департаменті Мозель у 1915—1918 і 1940—1944 роках.
 Гандорф, Ганендорф — німецька назва муніципалітету Вельско в департаменті Територія Бельфор.

Примітки